In 1995 werd het 65ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de Federação Alagoana de Futebol en werd gespeeld van 12 februari tot 19 november. CRB werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Derde toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finalefase
De beste acht uit de drie toernooien kwalificeerden zich voor de finalefase. CRB kreeg hiervoor vijf bonuspunten, CSA twee, vanwege de goede prestaties in de eerdere toernooien.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 1995